Еле́на Некра́сова :
 Некрасова, Елена Анатольевна (род. 1964) — современный писатель, режиссёр, художник.
 Некрасова, Елена Юрьевна (род. 1973) — российский государственный и политический деятель, глава города Пушкино.